Херцеговачки устанак (1596—1597), устанак војводе Грдана (1596—1597);
 Херцеговачки устанак (1852—1862), устанак Луке Вукаловића (1852—1862);
 Херцеговачки устанак (1875—1878), Прва невесињска пушка (1875—1878);
 Херцеговачки устанак (1882), Друга невесињска пушка (1882);
 Устанак у Херцеговини 1941., Невесињска антифашистичка пушка (1941).

Види још 
 Херцеговина (вишезначна одредница)
 Српски устанак (вишезначна одредница)
 Устанак у Босни и Херцеговини (вишезначна одредница)